Lipara steht für
Lipari, eine Insel
Titularbistum Lipara, ein antikes Bistum in der römischen Provinz Asia 
Lipara (Gattung), eine Fliegengattung